William Nygaard kan syfta på:

* William Nygaard den äldre (1865–1952), norsk förläggare
 William Nygaard den yngre (född 1943), norsk förläggare